Список пещер с пещерной живописью включает места с наскальной живописью первобытных людей, выполненной с помощью охры и угля.

В 2015 году во всем мире насчитывалось около 300 палеолитических пещер и гротов с сохранившейся живописью: из них около 186 во Франции (большинство на юго-западе); почти столько же в Испании (в основном на побережье Кантабрии). В других странах также находят подобные памятники доисторического искусства, но намного реже.

Список 
Большинство пещер использовались на протяжении тысячелетий представителями разных археологических культур, и поэтому имеют росписи разных стилей. Древнейшими являются линии-«макароны» и отпечатки рук, в более поздний период появляются изображения животных, сначала силуэтные, потом более реалистичные.

Примечания 

Пещеры — археологические памятники
Петроглифы